La Super Cup 2019, nota anche come Hero Super Cup 2019, è la 2ª edizione del torneo calcistico. Iniziato il 15 marzo 2019 e terminato il 13 aprile 2019 con la finale allo Kalinga Stadium di Bhubaneswar, Odisha.

Squadre partecipanti

Lista

Il quindici marzo 2019 sette squadre della I-League, Minerva Punjab, East Bengal, Mohun Bagan, NEROCA, Gokulam Kerala, Aizawl e Chennai City, hanno annunciato l'intenzione di ritirarsi dalla competizione.

Il 30 marzo dello stesso anno il Chennai City ha annunciato che parteciperà alla coppa per non rischiare la sua partecipazione alla AFC Champions League 2020.

Date

Partite

Play-off

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Tabellone (fase finale)

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Super Cup (India)

Collegamenti esterni 

 

Competizioni calcistiche indiane
Calcio nel 2019